Nadimak Cane može se odnositi na sledeće ličnosti:

 Zoran Kostić Cane — frontmen grupe Partibrejkers
 Stanko Subotić — kontroverzni srpski preduzetnik